est le titre anglais des œuvres suivantes :
Mrs McGinty est morte, roman d'Agatha Christie, publié en 1952 ;
Mrs McGinty est morte, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2008.